Lasse Paakkonen (ur. 8 lipca 1986 w Raahe) – fiński biegacz narciarski.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Philip Bellingham pojawił się 4 grudnia 2004 roku, podczas zawodów FIS race w fińskiej miejscowości Sotkamo, gdzie zajął 46. miejsce na dystansie 15 km stylem klasycznym.

W Pucharze Świata zadebiutował 29 listopada 2008 roku w Ruce, gdzie zajął 45. miejsce w sprincie. Pierwsze pucharowych punkty zdobył 31 stycznia 2009 w rosyjskim Rybińsku, gdzie zajął 20. miejsce w spricie.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium 
Paakkonen nigdy nie stał na podium zawodów Pucharu Świata.

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2016/2017

Bibliografia 
 Profil na stronie FIS

Przypisy 

Fińscy biegacze narciarscy
Fińscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Urodzeni w 1986